een, al dan niet kunstmatig, eiland met een fort (vesting) erop
 Forteiland (Guyana), een riviereiland in Guyana met Fort Zeelandia
 Fort bij IJmuiden